Boomerang (engl. für Bumerang) steht für: 
 Boomerang (Fernsehsender), Fernsehsendermarke
 Boomerang (Film), US-amerikanische Filmkomödie
 Commonwealth Boomerang, australisches Jagdflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg
 Scaled Composites Boomerang, Flugzeugtyp
 Boomerang (Achterbahn), Achterbahnmodell des Herstellers Vekoma
 die 2010 erschienene Neuauflage des Kartenspiels Lascaux (Spiel)
 Boomerang (Band), deutsche Heavy-Metal-Band
 Whitney Boomerang, Flugzeug
 Boomerang, Song (1996) von Jasmin Wagner

BOOMERanG steht für:
 BOOMERanG, ein Experiment zum Nachweis der kosmischen Hintergrundstrahlung

ist der Name folgender Seen:
 Boomerang Lake
 Lake Boomerang, in der Region Southland, Neuseeland

Siehe auch: 
 Bumerang (Begriffsklärung)